Лоховское муниципальное образование — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лоховское муниципальное образование — входит в Черемховский район Иркутской области.
 Лоховское муниципальное образование — входит в Новобурасский район Саратовской области.